Chhanga és un poble nepalès a 2.000 metres d'altitud a la regió de Solukhumbu.

Al poble de Chhanga, s'hi estan duent a terme diversos projectes per millorar la situació i les condicions en què es troben les infraestructures del poble, després del terratrèmol de la primavera de l'any 2015. El Projecte Chhanga, iniciat per Martí Làzaro i Lluna Martí, té previst dur a terme dues grans operacions al poble de Chhanga. Primer de tot, reconstruir i adequar l'escola del poble, que no presenta unes bones condicions després del terratrèmol de la passada primavera i, com a segon objectiu, realitzar una important obra de canalització d'aigua des del riu fins al poble. D'altra banda i paral·lelament, un grup d'americans ja han dut a terme una important obra de reconstrucció de ponts. El seu projecte té el nom de Help Upgrade Chhanga's Bridges i tenen previst construir altres infraestructures en un futur.

Enllaços externs 

 http://www.radiopineda.cat/societat/2016-08-30/comenca-el-viatge-al-nepal-del-projecte-chhanga-reconstruir-una-escola.php
 https://www.escoltesiguies.cat/entrevista/22385/volem-que-aquest-projecte-sigui-un-exit-i-que-esdevingui-un-exemple-de-conscienciacio-i-re

Entitats de població
Geografia del Nepal